Geijer kan syfta på:

 Släkten Geijer, eller någon av personerna från denna släkt
 Erik Gustaf Geijer (1783–1847), svensk författare, poet, filosof, historiker och tonsättare
 Lennart Geijer (1909–1999), svensk jurist, politiker, justitieminister, socialdemokrat
 Erik Geijer (1883–1959), svensk jurist
Geijeraffären
Geijerskolan